Ли Ро́берт Ма́ртин (; род. 9 февраля 1987 года в Тонтоне, Англия) — английский футболист, игрок клуба «Дувр Атлетик». Чаще всего выступает на позиции крайнего полузащитника (вингера), но может сыграть в нападении.

Клубная карьера 
Ли Мартин начал карьеру в молодёжной академии «Уимблдона», где привлёк к себе внимание со стороны многих клубов Премьер-лиги. Он получил предложения от ряда топ-клубов, включая «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур», но выбрал «Манчестер Юнайтед», подписав с клубом контракт 17 декабря 2003 года после недельного просмотра в октябре 2003 года. «Юнайтед» заплатил «Уимблдону» за Мартина около 1 млн фунтов.

Ли Мартин дебютировал за основу «Юнайтед» в матче последнего тура Премьер-лиги сезона 2008/09 против «Халл Сити». Матч завершился победой «Юнайтед» со счётом 1:0. Этот матч остался для Мартина единственным в карьере в Премьер-лиге.

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 20 сентября 2009)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте millwallfc.co.uk
 Профиль игрока на Soccerbase.com
 Профиль футболиста на StretfordEnd.co.uk
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Эксетер Сити»
Игроки ФК «Эббсфлит Юнайтед»
Игроки ФК «Дувр Атлетик»